Rhagades – rodzaj motyli
 Zapalenie kątów ust (rhagades) – choroba

Przypisy